Средний Васюган — село в Каргасокском районе Томской области, административный центр Средневасюганского сельского поселения.

География 
Село расположено в 220 км от Каргаска, на левом берегу реки Васюган (левый приток Оби), в районе впадения в него реки Варинъёган.

Климат 
Климат умеренный континентальный. Зима морозная и длительная. Лето тёплое, но короткое.

 Среднегодовая относительная влажность воздуха — 75 %. Среднемесячная влажность — от 62 % в мае до 83 % в ноябре.
 Среднегодовая скорость ветра — 2,5 м/с. Среднемесячная скорость — от 1,9 м/с в июле до 2,9 м/с в апреле, мае и ноябре.

История 
Впервые упоминается около 1700 года. На карте Сибири 1696-98 гг. Семена Ремезова (Государственный Эрмитаж) обозначен как Юрты Васюганские.

Название менялось: Васюганские юрты, Церковные юрты, Васюган, Средний Васюган.

Население

Инфраструктура 
Улицы: Аэропорт, Береговая, Гагарина, Колхозная, Кооперативная, Космическая, Лапина, Ленина, Лесная, Молодёжная, Нефтяников, Озёрная, Политехническая, Рабочая, Садовая, Совхозная, Тополиная, Трудовая, Университетская, Чернова, Школьная. Переулки: Аэропорт, Береговой, Болотный, Колхозный, Рабочий.

Общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека.

Транспорт 
Пристань, аэропорт. Через село проходит зимник Каргасок — Мыльджино — Средний Васюган — Новый Тевриз — Катыльга.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Каргасокского района